Santiago Rodríguez peut désigner :
 Santiago Rodríguez Bonome (1901-1995), sculpteur espagnol ; 
 Santiago Rodríguez-Miranda (1940-), homme politique et homme d'affaires espagnol ;
 Santiago Rodríguez (2000-), footballeur uruguayen.

 Santiago Rodríguez, une des 32 provinces de la République dominicaine.